GBL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di South Goulburn Island (Australia)
 GBL – holding d'investimento belga
 GBL – composto chimico